Cagan ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Cagan, US-amerikanische Schriftstellerin und Biografin
 Phillip D. Cagan (1927–2012), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Ross Leigh Cagan (1960), US-amerikanischer Neurobiologe, Genetiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Kagan